Teufelskralle steht für:
 Afrikanische Teufelskralle, eine Pflanzenart aus der Familie der Sesamgewächse
 Ibicella lutea, eine Pflanzenart aus der Familie der Gemsenhorngewächse
 Martynia annua oder Katzenkralle (Uña de Gato), eine Pflanzenart aus der Familie der Gemsenhorngewächse 
 Proboscidea (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Gemsenhorngewächse
 Teufelskrallen, eine Pflanzengattung aus der Familie der Glockenblumengewächse
 eine Steinzange, siehe Steintransport#Historische Steinscheren
 eine bestimmte unmögliche Figur
 Wetzrille